Komszomolszki járás, közigazgatási egység Oroszországban a Habarovszki határterületen, székhelye Komszomolszk-na-Amure
 Komszomolszki járás, közigazgatási egység Oroszországban az Ivanovói területen, székhelye Komszomolszk